

Anno 
 937 o 937 a.C.

Codici 
 937 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Bradbury Observatory, a Stockton-on-Tees, nella contea inglese di Stockton-on-Teese

Matematica 
 937 – numero